František Ladislav Rieger (1818-1903), een Tsjechisch publicist en politicus
 Jürgen Rieger (1946-2009), een Duits advocaat en politicus
 Sabine Günther, geboren als Sabine Rieger (1963), een Duitse atlete